Бартоломе́о () — личное имя (реже — фамилия)  итальянского происхождения, когнат имени Варфоломей. Другие формы — Бартоломе, Бартоломей, Бартоломеу, Бартоломеус, Бартоломмео, Бартоломью и пр.

Известные носители

Имя 
 Бартоломе де Лас Касас (1484—1566) — испанский священник, доминиканец, первый постоянный епископ Чьяпаса;
 Бартоломе Эстебан Мурильо (1617—1682) — испанский живописец, глава севильской школы;
 Бартоломей Зиморович (1597—1677) — польский поэт, историк, бургомистр Львова;
 Бартоломей Лонго (1841—1926) — блаженный римско-католической церкви;
 Бартоломей Папроцкий (1543—1614) — польский историк и геральдист, поэт, публицист, моралист;
 Бартоломей Цигенбальг (1682—1719) — лютеранский пастор и миссионер, первый протестантский миссионер в Индии, первый переводчик Нового Завета на тамильский язык;
 Бартоломео Агуеро (1531—1597) — испанский хирург;
 Бартоломео Альберто Капеллари (1765—1846) — Папа Римский (1831—1846);
 Бартоломео Амманати (1511—1592) — флорентийский скульптор и архитектор эпохи маньеризма;
 Бартоломео Бон (? — после 1464) — итальянский скульптор и архитектор;
 Бартоломео Боргези (1781—1860) — итальянский антиквар и нумизмат;
 Бартоломео Булгарини (1337—1378) — итальянский художник;
 Бартоломео Венето (ок. 1480 — ок. 1530) — итальянский художник эпохи Возрождения;
 Бартоломео Виварини (между 1425 и 1432 — между 1490 и 1499) — итальянский живописец и скульптор;
 Бартоломео Градениго (1259/60—1342) — 53-й венецианский дож;
 Бартоломео д’Альвиано (1455—1515) — итальянский кондотьер;
 Бартоломео Кардуччи (1560—1608) — итальянский художник и скульптор, придворный живописец короля Испании Филиппа III;
 Бартоломео Карло Растрелли (1675—1744) — литейщик из металла и скульптор;
 Бартоломео Коллеоне (1400—1475) — итальянский кондотьер;
 Бартоломео Колумб (1461—1515) — основатель старейшего города Нового света — Сан-Доминго;
 Бартоломео Кристофори (1655—1732) — итальянский мастер-изготовитель клавесинов, предполагаемый изобретатель фортепиано;
 Бартоломео Манфреди (ок. 1580—1622) — итальянский живописец;
 Бартоломео Монтанья (сер. XV в. — 1523) — итальянский художник венецианской школы;
 Бартоломео Пакка (1756—1844) — итальянский кардинал, учёный и государственный секретарь Святого Престола;
 Бартоломео Приньяно (1318—1389) — Папа римский (1378—1389);
 Бартоломео Растрелли (1700—1771) — российский архитектор итальянского происхождения; граф, кавалер ордена Святой Анны, академик архитектуры;
 Бартоломео Сакки (1421—1481) — итальянский гуманист и библиотекарь;
 Бартоломео Скаппи (после 1500—1577) — итальянский повар эпохи Возрождения;
 Бартоломео Эустахио (1510—1574) — итальянский врач и анатом;
 Бартоломеу Велью (?—1568) — португальский картограф и космограф XVI века;
 Бартоломеу Диаш ди Новаиш (ок. 1450 — ок. 1500) — португальский мореплаватель;
 Бартоломеу Лоренсу де Гусман (1685—1724) — бразильский и португальский священнослужитель и естествоиспытатель, один из пионеров конструирования летательных аппаратов легче воздуха;
 Бартоломео Португальский (16??-1669) — португальский пират, автор Пиратского кодекса;
 Бартоломеус Брейн Старший (1493—1555) — немецкий художник эпохи Возрождения;
 Бартоломью «Барт» Симпсон — герой мультипликационного сериала «Симпсоны»;
 Бартоломью Робертс (1682—1722) — английский пират, отличавшийся набожностью и благородством;
 Бартоломью Улуфаалу (1950—2007) — премьер-министр Соломоновых Островов;
 Берти Ахерн (род. 1951) — премьер-министр Ирландии (1997—2008).
 Бартоломью Генри Аллен — полное имя главного героя в сериале «Флэш».

Фамилия 
 Алексей Бартоломей (1784—1839) — российский генерал-лейтенант;
 Мартино ди Бартоломео (1389—1435) — итальянский художник, представитель сиенской школы;
 Микелоццо ди Бартоломео (1396—1472) — итальянский архитектор и скульптор Эпохи Возрождения;
 Паолино да Сан Бартоломео (1748—1806) — австрийский кармелитский миссионер и востоковед;
 Фредди Бартоломью (1924—1992) — британский ребёнок-актёр.
 Бартоломео Раменги (1484—1542) — итальянский художник Эпохи Возрождения.
 Бартоломео, Микелоццо ди (1396—1472) — итальянский архитектор и скульптор эпохи Возрождения.
 Бартоломео Коллеони — итальянский лёгкий крейсер типа «Альберико да Барбиано».

См. также 
 Бартоломей (значения)
 Варфоломей (имя)
 Сан-Бартоломео

Мужские имена